Sepedophilus är ett släkte av skalbaggar som beskrevs av Johannes von Nepomuk Franz Xaver Gistel 1856. Sepedophilus ingår i familjen kortvingar. 

Kladogram enligt Dyntaxa:

Bildgalleri

Källor

Externa länkar 

Kortvingar
Sepedophilus

en:Rove beetle